Klahr ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Klahr (1904–1944), österreichischer Staatswissenschaftler und Journalist
 David Klahr (* 1939), US-amerikanischer Entwicklungs- und Lernpsychologe
 Detlef Klahr (* 1957), deutscher lutherischer Theologe und Geistlicher

Siehe auch:
 Klar
 Klaar